Dans le monde, il existe plusieurs routes numérotées B8 :
 Bundesstraße 8 (B 8), en Allemagne
 Route B8, à Chypre

Voir aussi